«Город первой любви» — советский художественный фильм 1970 года о жителях российского города Царицына-Сталинграда-Волгограда. Фильм состоит из трёх новелл, объединённых темой любви и местом действия — городом на Волге.

Сюжет 
 «Царицын — 1919 год». Гражданская война не только натравила брата на брата, но и заставила соединять совершенно разные характеры: по темпераменту, страсти и классовому происхождению. Героиня Натальи Гвоздиковой, романтическая особа и дочь директора гимназии Таня Преображенская, встречает парня своей мечты Филиппа. Он оказывается красноармейцем, забирает Таню с собой из отчего дома на фронт. Одна из ранних ярких работ 22-летнего Бориса Галкина в роли влюблённого в Таню бойца Красной Армии.

 «Сталинград — 1929 год». Смешение города и деревни в эпоху первой пятилетки показано на примере судеб строителей Сталинградского тракторного завода. Сельский смышлёный парень Семён в исполнении Юрия Орлова, попадает в Сталинград, чтобы найти свою профессию и суженную — комсомолочку Нюру. Для актрисы Ольги Остроумовой, выпускницы ГИТИСа, это была вторая роль в кино после удачного дебюта в картине «Доживём до понедельника». Впервые снялись в этом фильме Наталья Егорова и Леонид Филатов.

 «Сталинград — 1942 год». Греческий режиссёр, выпускник Парижского института кинематографии Манос Захариас, с 1949 года живший в СССР, снял удивительную эмоциональную киноновеллу про оборону Сталинграда в Великой Отечественной войне. Первая любовь между защитником города-на-Волге Владиком Сергеевым и Леной будет яркой и короткой, как вспышка снаряда. Вадик погибает. Лена остается в осажденном городе. В роли погибшего защитника Сталинграда дебютировал в большом кино студент 1-го курса ГИТИСа Станислав Садальский.

В главных ролях 
 Борис Галкин — Филипп
 Мария Вандова — студентка
 Наталья Гвоздикова — Таня Преображенская
 Наталья Егорова — Вика
 Лидия Константинова — Лиля
 Станислав Садальский — Владик Сергеев
 Владимир Носик — лейтенант
 Ольга Остроумова — Нюра
 Юрий Орлов — Семён (озвучивает Владимир Ферапонтов)
 Константин Сорокин — Иван Христофорович Преображенский
 Елена Фетисенко — школьница
 Александр Соловьёв — юноша в аэропорту
 Леонид Филатов — Борис
 Валентина Березуцкая — мать Лены
 Елена Алёкина — Лена
 Владимир Олексеенко — отец Семёна
 Владимир Горелов — врач
 Михаил Погоржельский — доктор
 Лев Дуров — комиссар
 Мария Виноградова — строительница тракторного завода
 Галина Комарова — Маша
 Ольга Матешко — комсомолка

Съёмочная группа 
 Режиссёры:
 Борис Яшин (эпизоды «Царицын — 1919 год», «Сталинград — 1929 год»)
 Манос Захариас (эпизод «Сталинград — 1942 год», современные эпизоды — «Волгоград»)
 Сценарист: Семён Нагорный
 Главные операторы:
 Виктор Шейнин (эпизоды «Царицын — 1919 год», «Сталинград — 1929 год»)
 Павел Лебешев (эпизод «Сталинград — 1942 год», современные эпизоды — "Волгоград")
 Главные художники:
 Николай Усачев (эпизоды «Царицын — 1919 год», «Сталинград — 1929 год»)
 Абрам Фрейдин (эпизод «Сталинград — 1942 год»)
 Композиторы:
 Евгений Птичкин (эпизоды «Царицын — 1919 год», «Сталинград — 1929 год») Роман Леденёв (эпизод «Сталинград — 1942 год»)''
 Авторы текстов песен:
 Владимир Качан
 Леонид Филатов
 Игорь Шаферан
 Звукооператор: Ян Потоцкий

Участие в фильме стало дебютом в кино для Леонида Филатова, Натальи Егоровой и Станислава Садальского. Леонид Филатов написал стихи для одной из песен, звучащих в фильме.

Ссылки 

Фильмы СССР 1970 года
Фильмы-мелодрамы СССР
Фильмы Маноса Захариаса
Фильмы Бориса Яшина
Фильмы студии «Мосфильм»